San Pablo (lingua spagnola, corrispondente all'italiano San Paolo)

Geografia
 Argentina
 San Pablo, nella provincia di San Luis
 San Pablo, nella provincia di Catamarca

Bolivia
 Puente San Pablo, cittadina del dipartimento di Beni, provincia di Marbán.
 San Pablo de Lípez, comune del dipartimento di Potosí, capoluogo della Provincia di Sud Lípez.
 San Pablo de Tiquina, cittadina del dipartimento di La Paz, provincia di Manco Kapac.
 San Padlo, comune del dipartimento di Pando.

Cile
 San Pablo, comune della regione di Los Lagos

Colombia
 San Pablo, comune del dipartimento di Bolívar
 San Pablo, comune del dipartimento di Nariño
 San Pablo de Borbur, comune del dipartimento di Boyacá
 El Cantón de San Pablo, comune del dipartimento di Chocó

Costa Rica
 Cantone di San Pablo, nella provincia di Heredia
 San Pablo, distretto capoluogo del cantone di León Cortés
 San Pablo, distretto capoluogo del cantone di Turrubares
 San Pablo, distretto del cantone di Barva
 San Pablo, distretto del cantone di Nandayure

Filippine
 San Pablo, municipalità nella provincia di Isabela
 San Pablo, città componente nella provincia di Laguna
 San Pablo, municipalità nella provincia di Zamboanga del Sur

Guatemala
 San Pablo, comune del dipartimento di San Marcos.
 San Pablo la Laguna, comune del dipartimento di Sololá
 San Pablo Jocopilas, comune del dipartimento di Suchitepéquez

Messico
 San Pablo Anicano, nello Stato di Puebla
 San Pablo Coatlán, nello Stato di Oaxaca	
 San Pablo Cuatro Venados, nello Stato di Oaxaca		
 San Pablo Etla, nello Stato di Oaxaca	 	
 San Pablo Huitzo, nello Stato di Oaxaca	
 San Pablo Huixtepec, nello Stato di Oaxaca		
 San Pablo Macuiltianguis, nello Stato di Oaxaca	 	
 San Pablo Tijaltepec, nello Stato di Oaxaca	 	
 San Pablo Villa de Mitla, nello Stato di Oaxaca	 	
 San Pablo Yaganiza, nello Stato di Oaxaca	

Paraguay
 San Pablo, distretto del dipartimento di San Pedro

Perù
 San Pablo, capoluogo della provincia di Cajamarca

Stati Uniti d'America
 San Pablo, città della California
 San Pablo, area non incorporata del Colorado
 San Pablo, census-designated place del Nuovo Messico

Venezuela
 San Pablo, città nello Stato di Yaracuy

Pagine correlate
 San Paolo (disambigua)
 Saint-Paul
 Saint Paul (disambigua)
 São Paulo (disambigua)